Фонтанел има више значења:
 Фонтанел
 Фонтанел (Небраска)
 Фонтанел (Ајова)